Rehbockstraße ist die Bezeichnung für

Verkehrswege wie
 Rehbockstraße (Hannover), historische Straße in der Nordstadt von Hannover

Einzelobjekte wie
 Rehbockstraße 1 (Apelern), denkmalgeschütztes Gebäude in Apelern